Desa Tugu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,66, long 110,96), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,78, long 110,70), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,64, long 109,45), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,50, long 108,22), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,42, long 108,36), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,90, long 110,53), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,93, long 111,54), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,64, long 112,13), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,97, long 111,86), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,26, long 112,36), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,14, long 112,03), 
 Desa Tugu (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar